Sabuco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Sambucus ebulus; o
 el nombre común de la planta Sambucus nigra.